Но́вая Благове́щенка — название населённых пунктов:

 Новая Благовещенка — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.
 Новая Благовещенка — село в Горностаевском районе Херсонской области Украины.